The Punishment – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
The Punishment – cortometraggio del 1917 diretto da Robert Z. Leonard
The Punishment – cortometraggio del 2009 diretto da Yigit Kalyoncu
The Punishment – cortometraggio del 2014 diretto da Raquel Bordin